Dogma (algemeen)
Algemene rechtsbeginselen
 genre theaterstukken volgens een avantgardistisch concept van onder meer de 20e eeuwse Duitse schrijver Bertolt Brecht